Ален I Чёрный ( или Alain le Noir; 1084? — 1127/1128) — виконт де Пороэт-Кастельноэ (Шатонуа), первый виконт де Роган.

Третий сын виконта Эда I де Пороэт и его жены Эммы Леонской.

Около 1116 года после раздела отцовских земель и земель умершего брата Гозлена II получил восточную часть виконтства Пороэт, обширную по территории, но в то время наименее экономически развитую и малозаселённую. Также в числе его владений оказался замок Кастеноэ (Шатонуа) в Бьёзи, и недалеко от него на берегу реки Уст Ален I построил ещё один, который назвал Роган (quod vocatur Rohan). После этого он принял имя «Ален де Роган» и перенёс в новый замок свою резиденцию.

Основал два приорства: для монастыря Редон и аббатства Мармутье.

Жена — Виллана, которая в некоторых генеалогиях безо всяких оснований называется дочерью короля Кастилии.

Известно два сына Алена I:
 Ален II (умер после 1160), виконт де Роган
 Жослен.

Предки 

</center>

Ссылки 
  Mélanges d’histoire et d’archéologie bretonnes. [By P. de la B. V., L. A. le … Авторы: Paul de LA BIGNE VILLENEUVE,Louis Arthur LE MOYNE DE LA BORDERIE,Léon MAUPILLÉ,Édouard QUESNET,Alfred RAMÉ
 Mélanges d’histoire et d’archéologie Bretonnes, Том 1 
 Généalogie des Rohan 
 Châteaux et manoirs bretons des Rohan. Charles Floquet Y. Salmon, 1989 - Всего страниц: 415
 https://web.archive.org/web/20170706091948/http://www.rohan.fr/histoire_acte.html
 http://en.calameo.com/read/0002996988973edb9a597 
 https://www.tudchentil.org/IMG/pdf/Alain_VI_vicomte_de_Rohan_ou_l_origine_de_la_fortune_des_Rohan.pdf 

Дом де Роган
Виконты де Роган